Fiber ( ‚Faser‘) steht für:

 Vulkanfiber, ein Verbundmaterial auf Basis von Zellstoff
 fiber (Zeitschrift), eine feministische Zeitschrift aus Wien
 in der Informatik bei Windows-Betriebssystemen den User-Thread, d. h. eine bestimmte Art, Programme oder Programmteile verzahnt ablaufen zu lassen
 englische Bezeichnung für Glasfaser oder Lichtwellenleiter
 englische Bezeichnung für Ballaststoffe

Siehe auch:
 Faser (Begriffsklärung)
 Fieber (Begriffsklärung)